Сан-Пьетро-ин-Казале () — город в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Болонья.

Население составляет 10 837 человек (на 2005 г.), плотность населения составляет 165 чел./км². Занимает площадь 65,8 км². Почтовый индекс — 40018. Телефонный код — 051.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование 29 июня.

Города-побратимы 
  Бенешов, Чехия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии